A Rádio Primeira Capital Ltda. é uma emissora de rádio brasileira, que encontra-se localizada na cidade de Oeiras, a primeira capital, no Estado do Piauí, sendo inaugurada em 7 de setembro de 1984, e opera na frequência AM 830 kHz. 

A presente Rádio foi a pioneira na geração de ondas AM no município de Oeiras, e surgiu da necessidade de levar aos recantos mais longínquos, e em tempo real, as informações locais e as notícias do que acontecia em todo o mundo.

Histórico
No final da década de 1970, a maioria da população da cidade de Oeiras não tinha acesso aos meios de comunicação em massa, por esse motivo, Juarez Tapety, idealizou e conseguiu adquirir os equipamentos do que viria a ser por muitos anos e até os dias atuais, o elo que ligaria toda a população da cidade de Oeiras e dos municípios circunvizinhos, ao que há de mais atual em informação, entretenimento e cultura. 

Após a inauguração, no início dos anos 80, os microfones da Rádio Primeira Capital passaram a ser o único meio de comunicação entre as pessoas que viviam no interior, e seus parentes e amigos que residiam na cidade, ou que estavam em viagem para outros municípios, ou até mesmo para outros estados. Estes, através dos recados e avisos transmitidos durante a programação, passavam informações dando conta do que lhes ocorria no seu dia-a-dia. 

Atualmente, com toda a facilidade de comunicação através de telefones celulares e internet, os avisos transmitidos por meio da Rádio Primeira Capital continuam bastante utilizados.

Programação
A grade de programação conta com uma variedade de programas com estilos diferenciados, sempre em sintonia com o gosto popular. Dentre eles, podemos destacar:
 Jornal Primeira Capital
 Plantão Policial
 Atitude.com
 Panorama dos Esportes
 Jornal Primeira Capital 2ª Edição
 Bola Cheia
 Alegria Total
 Entardecer do Sertão

Ligações externas

 Página Oficial: https://web.archive.org/web/20090923063906/http://www.radioprimeiracapital.com.br/

Primeira Capital AM
Estações de rádio fundadas em 1984